Ljestvice sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2011./12.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

skupina Jug

skupina Sjever

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Istarska

Jug 

 Izvori: 
 NSŽ Istarske, Bilten br. 42

Sjever 

 Izvori: 
 NSŽ Istarske, Bilten br. 42

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjske

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

NS Valpovo 
Dubrava Ivanovci ptrvak lige 
Sudionici:
 Dubrava Ivanovci
 Gaj Brođanci
 Hajduk Bizovački Novaki 
 Hrvatski sokol Bocanjevci
 Jadran Habjanovci
 Kitišanci
 Mladost Harkanovci
 Sloga Samatovci
 Tomislav Šag
 Zelčin
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 17. od 18 kola

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslavačka

NS Novska 

 Izvori: 
 NS Novska

NS Sisak 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslavačka

Kvalifikacije za 2. ŽNL 

 Izvori: 
 NS Lovska

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.cpm 
 HNK Borovo, rezultati 
 HNK Borovo, ljestvice

Poveznice 
 MAXtv 1. HNL 2011./12.
 2. HNL 2011./12.
 3. HNL 2011./12.
 4. rang HNL-a 2011./12.
 5. rang HNL-a 2011./12.
 6. rang HNL-a 2011./12.
 Hrvatski nogometni kup 2011./12.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 6. i 7. rang
  

2011-12
 7